Springer Science+Business Media
Springer (Oklahoma)
Springer (Novo México)
Jerry Springer
James Springer White
Springer Spaniel Inglês
Springer Spaniel de Gales
Axel Springer - empresário conservador dono da editora Axel Springer AG, que concentra parte da imprensa na Europa.

Desambiguação